Jméno a příjmení Ernst Hammer má více nositelů:

 Ernst von Hammer (1858–1925) – německý geodet
 Ernst Hammer (1884–1957) – německo-rakouský důstojník, generálporučík Wehrmachtu
 Ernst Hammer (1924–1990) – rakouský spisovatel